Spatiodamaeus är ett släkte av kvalster. Spatiodamaeus ingår i familjen Damaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Spatiodamaeus